Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Tom Okker 6-2 5-7 1-6 7-5 6-3 .

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1971